Aleksandar Živković peut désigner :
 Aleksandar Živković (1912-2000), football croate, international yougoslave ;
 Aleksandar Živković (1977-), football international serbe.